DOVO (legeronderdeel), Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, een Belgisch legeronderdeel
 VV DOVO, Door Ons Vrienden Opgericht, een Nederlandse voetbalclub in Veenendaal (Utrecht)
 DOVO (volleybal), Door Onderlinge Vriendschap Opgericht, een Nederlandse volleybalclub in Doezum (Groningen), thans DOVO/Hujades na fusie in 2010